Alte steht für:

 Alte, auch Olle, Bedeutung der Kreuz-Dame beim Kartenspiel Doppelkopf
 der Alte, der Eichel-Ober, oder die Alte, die Eichel-Sau beim Kartenspiel Schafkopf
 Der Alte, deutschsprachige Krimiserie (ab 1977)
 Alte (Loulé), Gemeinde im Bezirk Loulé, Portugal

Person:
 Tom Alte (* 1995), deutscher Basketballspieler

 ALTE steht als Abkürzung für:
 Apparently Lifethreatening Event, primäre Schlafapnoe im Säuglingsalter, siehe Frühgeborenenapnoe
 Association of Language Testers in Europe, Verband der Anbieter von Sprachprüfungen

Siehe auch:
 Der Alte (Begriffsklärung)

 Alten (Begriffsklärung)
 Alter (Begriffsklärung)
 Alde

Abkürzung